Сара́товский муниципа́льный но́вый драмати́ческий теа́тр «Ве́рсия» — театр драмы. Расположен в здании бывшего кинотеатра Темп.

История

Вчера 
Создан в 1989 году на базе театра-студии «Версия» в помещении учебного театра консерватории им. Собинова. Основатель и художественный руководитель театра — Виктор Владимирович Сергиенко. Один из первых спектаклей — «Скандальное происшествие с мистером Кэттлом и миссис Мун» по пьесе Дж. Б.Пристли. С 1993 года — муниципальный, с 1996 — муниципальное учреждение культуры. С 1998, после пожара в арендуемом помещении консерватории, долгое время не имел постоянной площадки. Снимал помещение кинотеатра «Победа».

Сегодня 
C 2004 года театр находится в здании Городского центра национальной культуры (ГЦНК) Саратова.
17-го мая 2010 года Новый драматический театр «Версия» отметил юбилей. Театру исполнилось 20 лет.

С 2014 года расположен в здании бывшего кинотеатра Темп.

В 2019 году исполняется 30 лет.

Достижения 
Отмечен дипломами фестиваля «Саратов театральный-99» («Школа жен»), Пушкинского театрального фестиваля во Пскове (моноспектакль «Русалка»).

Труппа 
 Виктор Владимирович Сергиенко — главный режиссёр и художественный руководитель театра
 Анастасия Шаталина
 Екатерина Елькина
 Людмила Широбокова
 Евгения Смирнова
 Анна Мельникова
 Андрей Ханжов
 Валерий Громаков
 Юлий Ридель
 Антон Титов
 Елена Петрова
 Игорь Абрамович
 Владимир Смирнов
 Владимир Кабанов
 Татьяна Павловна Чупикова
 Татьяна Нагула
 Юрий Лапшин

Репертуар театра

Сказки

Р.Сеф, Т.Карелина «Две Бабы Яги» 
Спектакль для семейного просмотра.
Сказка о том, как кузнец Фёдор Кощея Бессмертного победил, Бабу Ягу расколдовал, зло, корысть наказал.

В спектакле задействованы:
 Дуня — артистки Анастасия Шаталина, Татьяна Нагула
 Фёдор — артист Андрей Ханжов, Юлий Ридель
 Баба Яга — артистка Евгения Смирнова, людмила Широбокова(Шевченко), Екатерина Елькина
 Кощей — артист Валерий Громаков, Владимир Кабанов

Режиссёр-постановщик главный режиссёр театра Виктор Владимирович Сергиенко

М.Войтишек «Сказка, которой не было» 
В одном сказочном королевстве поселился дракон. Он желает скушать королевну Булочку.

В спектакле задействованы:
 Королевна Булочка — артистка Людмила Широбокова, Татьяна Нагула
 Паж — артистка Екатерина Елькина
 Волшебница Незабудка — артистка Евгения Смирнова
 другие роли — артист Абрамович
Музыкальное оформление — группа «Reinless»

Режиссёр-постановщик А.Быков

Комедии

А. Р. Герни «Сильвия» (романтическая комедия) 
А. Р. Герни — популярный американский драматург, широко известный по всему миру. В своём творчестве он склонен к литературной игре. Выбрав этого драматурга, театр «Версия» приготовил своим зрителям приятный сюрприз. Спектакль конечно же о любви. Только вот о какой любви: к женщине, или к собаке, или… Каждый решает сам для себя.

Режиссёр-постановщик А.Быков

Д. Фо, Ф. Раме «Свободная пара» (итальянская комедия) 
В жизни любого мужчины (любой женщины) наступает день, когда потребность в новой жизни, новой любви становится нестерпимой. Герои спектакля находят свой выход из драматической ситуации через ревность, измену, любовь.

Режиссёр-постановщик главный режиссёр театра Виктор Владимирович Сергиенко

А. Поярков «Татарин маленький» (комедия) 
Дерзкие мошенники, молодой барин-затворник, неожиданные повороты сюжета, любовь. И, главное, литература высокой пробы.

Режиссёр-постановщик главный режиссёр театра Виктор Владимирович Сергиенко

Студия при театре 
Руководитель — Ольга Захарова.

Театр-студия «Пигмалион»

Координаты 
Здание бывшего кинотеатра Темп.

Адрес: Саратов, пл. Орджоникидзе, 1 ст1.
Телефоны: 8(8452)94-64-55.
Интернет: http://www.versia-teatr.ru

Драматические театры Саратова
Театры, основанные в 1989 году